Šafařík (en checo) o Šafárik (en eslovaco) es un apellido eslavo. Puede referirse a:
 Pavel Jozef Šafárik (1795–1861), filólogo, poeta, eslavista, historiador y etnógrafo eslovaco;
 Vojtěch Šafařík (1829–1902), químico checo, hijo de Pavel Jozef;
 (8336) Šafařík, un asteroide del cinturón principal;
 Šafařík, un pequeño cráter de impacto en la cara oculta de la Luna.